Кэтлин Роуз Перкинс (; род. 15 ноября 1974) — американская телевизионная актриса.

Жизнь и карьера 
Перкинс родилась и выросла в Нью-Балтиморе, штат Мичиган, и в 1995 году окончила со степенью бакалавра Западный университет Мичигана. С тех пор она была активна на театральной сцене, а в начале двухтысячных переместилась на телевидение, где появилась в качестве гостя в более тридцати шоу, таких как «C.S.I.: Место преступления Майами», «Без следа», «Как я встретил вашу маму», «Части тела», «Анатомия страсти» и «Касл». У Перкинс также были второстепенные роли в сериалах «Помоги мне, помоги себе», «Скажи мне, что любишь меня», «Доверься мне», «Долго и счастливо» и «Морская полиция: Лос-Анджелес».

Перкинс наиболее известна благодаря своей регулярной роли в комедийном сериале Showtime «Эпизоды», где она снимается с 2011 года. В 2013 году она сыграла главную роль в пилоте NBC Врата. На большом экране она появилась в фильмах «Довольно слов» (2013) и «Шесть уроков танцев за шесть недель» (2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники университета Западного Мичигана